Ljestvice B-1 lige za sezonu 2005./06.

Centar 

 Izvori:  
 30 godina KK "Novska"

Istok

Jug

Zapad 

 Izvori:

Povezani članci  
 A-1 liga 2005./06.
 A-2 liga 2005./06.
 Kup Krešimira Ćosića 2005./06.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
 kk-skrljevo.hr, B-1 liga 2005./06., iz fotogalerije, pristupljeno 8. veljače 2015.
  

2005-06
m-3-B-1